Майк Мазурки (; ) — американский актёр и рестлер, снявшийся в более чем 142 фильмах. Благодаря своему росту (196 см) и лицу он часто играл роли спортсменов, крутых парней, бандитов и гангстеров. Среди его ролей — Сплитфейс в фильме «Дик Трейси» (1945), Юсуф в фильме «Синдбад-мореход» (1947) и Клон в фильме «Самое время» (1966—1967).

Биография 
Маркиан (Михайло) Юлианович Мазуркевич в селе Купчинцы (в современном Тернопольском районе), недалеко от Тарнополя, Галиция, Австро-Венгрия (ныне Тернополь, Украина). В 1913 году он вместе с родителями эмигрировал в США, поселившись в Кохосе, Нью-Йорк, недалеко от Олбани.

Там он успешно окончил школу в местечке Кохос (Cohoes), затем окончил курс права в Фордхемском университете Нью-Йорка, учился в балетной школе Авраменко. Был членом драматического кружка, где выступал в «Мистер Шоу». По окончании школы он сменил свое имя на «Майк». Он играл в футбол и баскетбол в Манхэттенском колледже, который окончил в 1930 году со степенью бакалавра искусств.

Майк Мазурки увлекался спортом. В 1930 году он закончил Манхэттенский спортивный колледж (Manhattan College) Нью-Йорка. Он стал атлетом-спортсменом по греко-римской борьбе (более 4000 поединков), баскетболу, американскому футболу. Позже Майк Мазурки участвовал в международных соревнований по борьбе в Азии, Европе и США как судья.

В 1965 году он стал одним из основателей и первым президентом Cauliflower Alley Club, ассоциации рестлеров. Фотография его сломанного уха («ухо-цветная капуста») стала логотипом организации. В 2005 году Зал славы и музей рестлинга посмертно наградил его премией штата Нью-Йорк за основание клуба.

Актёрская карьера 
Майк Мазурки успешно дебютировал в Голливуде в 1941 году в киноленте «Жестокий Шанхай». Начинал он карьеру небольшими второстепенными ролями в приключенческих картинах, где использовались его спортивное телосложение. В дальнейшем этот образ Майка Мазурки успешно использовался Голливудом.

Фильмография 
Майк Мазурки снялся в более 130 кинофильмах (1934—1990), наиболее известные картины с его участием:
 Убийство, моя милая (1944) — Муз Маллой
 Пропавший присяжный (1944) — Калли (в титрах не указан)
 Таинственная гостья (1946) — Гарри Понтос
 Непобеждённый (1947) — Бон
 Я всегда одинок (1948) — Дэн
 Брошенная (1948) — Хопп
 Ночь и город (1950) — Душитель
 Тёмный город (1950) — Сидни Уинант
 Секреты Нью-Йорка (1955) — Арни Вендлер
 Новый Орлеан без цензуры (1955) — Большой Майк
 В джазе только девушки (1958) — гангстер в банде Коломбо
 Человек, который умер дважды (1958) — Рэк
 Пригоршня чудес (1961) — Большой Майк
 Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир (1963) — шахтёр
 Риф Донована (1963) — сержант
 Осень шайеннов (1964) — сержант Станислав Вичовски
 7 женщин (1966) — Тунга-хан
 Бэтмен (сериал) (1966—1968) — Аллегро
 Вон Тон Тон — собака, которая спасла Голливуд (1976) — охранник киностудии
 Ангелы Чарли (сериал) (1976—1981) — Томми Роббинс''

Примечания 

Иммигрировавшие в США из Австрии
Похороненные на кладбище Форест-Лаун
Киноактёры США
Выпускники Манхэттенского колледжа
Рестлеры США